Gehweiler ist ein Ortsname:

 Gehweiler (Namborn), Ortsteil der Gemeinde Namborn, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Gehweiler (Wadern), Stadtteil von Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

Gehweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Gehweiler (1879–1932), deutscher Politiker (SPD)
 Franz Gehweiler (1917–1979), deutscher Politiker (CDU)
 Isabel Gehweiler (* 1988), deutsche Violoncellistin